Чемпионат мира по стрельбе из лука 1991 года прошёл в Кракове (Польша) в августе и был организован Всемирной Федерацией стрельбы из лука (FITA).

Медалисты

Классический лук

Медальный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по стрельбе из лука
 История FITA

Спорт в Польше в 1991 году
Чемпионаты мира по стрельбе из лука
Август 1991 года
Чемпионаты мира в Польше
Международные спортивные соревнования в Кракове
Международные соревнования по стрельбе из лука в Польше